Schleswig  o Slesvig , ciutat lliure a l'estat de Slesvig-Holstein a Alemanya
 Ducat de Slesvig, principat al sud de la península de Jutlàndia existent entre 1058 i 1866
 Província de Slesvig-Holstein, província de Prussià entre 1068 i 1946
 Slesvig-Holstein, estat federal d'Alemanya
 Schleswig (Iowa), població dels Estats Units a l'estat d'Iowa 
 Schleswig (Wisconsin), població dels Estats Units a l'estat de Wisconsin